Oberweißbach steht für:
 Oberweißbach/Thüringer Wald, Ortsteil der Stadt und Landgemeinde Schwarzatal im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Oberweißbach (Gemeinde Weißbach), Ortschaft von Weißbach bei Lofer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg